PVG steht als Abkürzung für:

 Shanghai Pudong International Airport (IATA-Code)
 Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis
 Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land
 Pinneberger Verkehrsgesellschaft, siehe Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein #Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH (bis 1999)
 Privilege Style, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft, größtes Presse-Grosso-Unternehmen in Deutschland

Abkürzung